Объединённая команда республик бывшего СССР (за исключением Эстонии, Латвии и Литвы) выступала на зимних Олимпийских играх единственный раз — на играх 1992 года. Она принимала участие в соревнованиях по 12 видам, получив всего 23 медали, из них золотых — 9, серебряных — 6, и бронзовых — 8 (став 2-й в медальном зачёте). Знаменосцем сборной на церемонии открытия был Валерий Медведцев. Блестяще выступили лыжницы. Во всех видах программы на пьедестал поднимались Любовь Егорова, завоевавшая 3 золотые и 2 серебряные медали, став таким образом 3-кратной олимпийской чемпионкой и Елена Вяльбе, выигравшая в эстафете золото, а в 4-х личных гонках — 4 бронзовые награды, что является уникальным событием в истории. Автором уникальнейшего достижения в Альбервилле стала российская биатлонистка Анфиса Резцова, завоевавшая золото в спринте (став в спринте первой олимпийской чемпионкой) и бронзу в эстафете. Резцова — первый в истории спортсмен, завоевавший олимпийское золото в лыжах и биатлоне (в Альбервилле Резцова стала двукратной олимпийской чемпионкой). Сенсационное золото в индивидуальной гонке выиграл победитель Ижевской винтовки 1991 — Евгений Редькин. Блестяще выступили фигуристы, выигравшие 3 золота (пары, танцы, и, впервые в истории, в мужском одиночном катании). Золото взяли и хоккеисты: двукратными олимпийскими чемпионами стали Вячеслав Быков и Игорь Кравчук. Трехкратным олимпийским чемпионом стал Андрей Хомутов. Впервые в истории без медалей остались отечественные конькобежцы. Вместе с тем впервые в истории были выиграны медали во фристайле (серебро Елизаветы Кожевниковой) и бронза в шорт-треке (женская эстафета).

Медалисты

Медали по видам спорта

Многократные призёры

Состав и результаты Объединенной команды

Фигурное катание

Ссылки 
 Объединённая команда на зимних Олимпийских играх 1992 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года
1992
Спорт в России в 1992 году